Arts visuals: 
Imatge (arts visuals), representació visual d'un objecte mitjançant tècniques diferents (dibuix, pintura, fotografia, vídeo)
 Informàtica:
 Imatge digital o gràfic digital, representació bidimensional d'una imatge utilitzant bits per al seu emmagatzematge informàtic
 Imatge ISO, format d'arxiu informàtic, que permet emmagatzemar el contingut d'un disquet, CD o DVD de forma que podem generar una còpia idèntica a l'original a partir de la imatge ISO
 Imatge ROM, arxiu d'ordinador que conté una còpia de les dades d'un xip de Memòria ROM 
 Matemàtiques: 
Imatge (matemàtiques), conjunt d'elements y per als quals existeix un element x tal que y=f(x)
 Medicina: 
Imatge mèdica:, conjunt de tècniques de diagnòstic mèdic.
 Òptica: 
Imatge virtual, projecció dels punts de la superfície visible de l'objecte sobre un pla
 Psicologia:
 Autoimatge o Autopercepció, imatge que hom té d'un mateix
 Imatge sonora, imatge mental subjectiva que a cada persona li sobrevé davant un estímul sonor